Sjölyckan kan syfta på:

 Sjölyckan och Lergered – småort i Borås kommun, Västra Götalands län
 Sjölyckan (TV-serie) – en svensk komediserie från 2018